215 km – przystanek kolejowy linii Rżew – Wiaźma, w rejonie nowodugińskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 215 km – przystanek kolejowy linii Kubinka – Wiaźma, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji